Ishizuchi steht für:
 Ishizuchi-san
 Ishizuchi-Gebirge
 Präfektur Ishizuchi
 Ishizuchi (Ehime)
 Ishizuchi-Quasi-Nationalpark
 Ishizuchi-Schrein